Бардос () — муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї
 Бардос — син Тоґарми, легендарний засновник міста Партав, одного з найбільших міст Кавказької Албанії